Guisla Umbert va ser una dama noble catalana del , baronessa de Palafolls.

Orígens familiars 
Era filla d'Umbert de Sesagudes i de Sicardis de Montsoriu. Era doncs, per línia paterna membre del llinatge dels Umbert, i per línia materna del llinatge dels Montsoriu, vescomtes de Girona (si bé aquest títol l'ostentava la seva tia Ermessenda de Montsoriu.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Bernat Gausfred. Van tenir un fill, Gausfred, que va ser el primer en usar el cognom de Palafolls, donant així origen al llinatge.

Fets destacables 
Heretà del seu pare el castell de Palafolls, al voltant de la qual s'estenia la baronia de Palafolls. Es va separar així aquesta baronia de les de Montpalau i Montseny que restaren en el tronc principal de la família, el primogènit Guillem Umbert I de Montseny.

Referències 

Montseny (llinatge)
Palafolls
Biografies del segle XI